Serge steht für:
 Serge (Vorname), französischer Vorname
 Serge (Textil), Gewebe
 Victor Serge (1890–1947), Journalist, Schriftsteller und Revolutionär

Siehe auch: